Sture Nilsson kan avse

 Sture Nilsson (1924–1990), konstnär
 Sture Nilsson (född 1936), konstnär